Куропатники — топоним:

Украина 
 Куропатники — село, Галичский район, Ивано-Франковская область
 Куропатники — село, Бережанский район, Тернопольская область